Villa Morosini Cappello – villa veneta, Cartigliano (XVI-XVII secolo)
 Villa Morosini – villa veneta, Lusia (XII secolo)
 Villa Morosini – villa veneta, Mirano (XVII secolo)
 Villa Morosini – villa veneta, Polesella (XVI-XVII secolo)
 Villa Morosini del Patriarca – villa veneta, Scorzè (XVI-XVII secolo)
 Villa Morosini – villa veneta, Albaredo, Vedelago